III. regionalna nogometna liga Varaždin ( Regionalna liga Varaždin, III. regija NSZR - Liga zajednice općina Varaždin ) za sezonu 1986./87. je predstavljala ligu četvrtog stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije.  Sudjelovalo je 14 klubova, a prvak je bio "Partizan" iz Strahonineca.

Ljestvica 

 Martin na Muri - tadašnji naziv za Sveti Martin na Muri

Rezultatska križaljka 

 Izvori:

Unutarnje poveznice 
 Hrvatska liga - Sjever 1986./87. 
 Regionalna liga ZO Zagreb 1986./87. 
 II. regionalna liga Bjelovar 1986./87. 
 Regionalna liga Zagreb - IV skupina - Kutina - Sisak 1986./87.
 Liga ZO Varaždin 1986./87.

Vanjske poveznice

Izvori  
 Ivica Vukotić: VŽ nogomet, Varaždin, 1990., str. 100  
 nk-polet-smnm.hr, NK "Polet" Sv. Martin na Muri - Pregled konačnih tablica seniora NK "Polet", Sveti Martin na Muri, 2011., str. 23, preuzeto 7. ožujka 2018.  
 nk-nedelisce.hr, Nogometni savez zagrebačke regije - Sjever / Liga zajednica općina Varaždin 1986./87., pristupljeno 7. ožujka 2018.  
  

1986-87 Varaždin 
Varaždin
1986-87 Varaždin